Keskeny út északra, Macuo Basó 1689-es útinaplója
 Keskeny út északra, Richard Flanagan 2013-as regénye